Windlucke oder Windlucken (oberdeutsche Einzahl respektive Mehrzahl) heißen folgende geographische Objekte:
 Obere Windlucke, 2746 m, Scharte zwischen Dachstein-Hauptgipfel und Mitterspitz, Grenze Steiermark/Oberösterreich
 Untere Windlucke, 2665 m, Scharte zwischen Mitterspitz und Torstein am Dachstein, Grenze Steiermark/Oberösterreich
 Windlucken (Rottenmanner und Wölzer Tauern), Große Windlucken, 1857 m, Kleine Windlucken, 1824 m, Einsattelung in den Niederen Tauern, Steiermark

 Windlucke (Gallin), Höhle am Gallin in den Ossiacher Tauern bei Pörtschach am Wörthersee, Kärnten